De Grote Molen (Broeksterwoude), een windmolen in Broeksterwoude
 De Grote Molen (Marrum), een windmolen in Marrum
 Grote Molen (Zoeterwoude-Rijndijk), een windmolen in Zoeterwoude-Rijndijk
 De Grote Molen (Schellinkhout), een windmolen in Schellinkhout
 Groote Molen, een watermolen te Meerssen
 Grote Molen (Maasland), een voormalige windmolen in Maasland
 Grote Molen (Lummen), een watermolen te Lummen
 Grote Molen (Schulen), een watermolen te Schulen
 Grote Molen (Stalhille), een windmolenrestant te Stalhille